Эгинг-ам-Зе () — ярмарочная община в Германии, в Республике Бавария.

Община расположена в правительственном округе Нижняя Бавария в районе Пассау. Население составляет 3983 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 23,67 км². Официальный код  —  09 2 75 120.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии